

Коновалова — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Коновалова — присілок, Тайшетський район, Іркутська область

Коновалова — село, Василівський район, Запорізька область